Comitatul Wells, conform originalului, Wells County, se poate referi la unul din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Wells, statul Indiana -- (Categorie și format)
 Comitatul Wells, statul Dakota de Nord -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Wels (dezambiguizare)
 Wells (dezambiguizare)

 Comitatul Jim Wells, statul  -- (Categorie și format)